Покер шампионатът на САЩ е покер турнир, провеждан в курортния град Атлантик Сити, щата Ню Джърси, САЩ.

Победителят в шампионата получава титлата „Шампион на САЩ по покер“.

История 
Турнирът се провежда от 1996 г. в продължение на 16 години, като жъне голяма популярност. Последното първенство е проведено през 2010 г.

 Победители

Вижте също 
 Северноамерикански покер тур

Източници 

шампионат
Спорт в Ню Джърси